Ozero Trosno kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Trosna (sjö i Belarus, lat 55,54, long 29,09), Vitsebsks voblast, 
 Trosna (sjö i Belarus, lat 55,64, long 29,25), Vitsebsks voblast, 

Robotskapade Belarusförgreningar